Solberg kan avse:

 Solberg – ett efternamn samt personer med namnet
 Solberg SK – en sportklubb i Solbergelva i Norge

Geografi
Solberg, Harbo - by i Harbo socken i Heby kommun
Solberg, Bjurholms kommun – i Bjurholms kommun i Ångermanland
Solberg, Härnösands kommun - Ångermanland
Solberg, Kungälvs kommun – en småort i Kungälvs kommun
Solberg, Strömsunds kommun – i Strömsunds kommun i Jämtland
Solberg, Sundsvalls kommun – en småort i Njurunda socken i Sundsvalls kommun
Solberg, Örnsköldsviks kommun – en småort i Anundsjö socken i Örnsköldsviks kommun
Solberg, Ingå – en by i Ingå kommun Nyland, finska: Päivölä
 Solberg järnvägsstation – en järnvägsstation
Solberg, Sääksmäki – en egendom i Sääksmäki i Valkeakoski stad i Egentliga Tavastland, finska: Sulamäki
 Solberg Ån – ett vattendrag i landskapet Nyland
 Solbergelva, en ort i Norge
 Solberg Inlet – en vik i Antarktis